A ds, Ds vagy DS a következőkre utalhat:
 a darmstadtium, egy mesterségesen létrehozott kémiai elem vegyjele
 DS Automobiles, francia autómárka, a PSA-csoport tagja
 Nintendo DS, a Nintendo konzolcég 7. generációs hordozható konzolja